Ipolyszalka (szlovákul Salka), Szlovákia, Nyitrai kerület, Érsekújvári járás 
Mátészalka, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Mátészalkai járás